Zlolesina može označavati:
 Zlolesina, Elaeagnus, biljni rod iz porodice Elaeagnaceae
 Zlolesina,  Pasji trn (biljna vrsta), Hippophae rhamnoides, biljna vrsta iz porodice Elaeagnaceae
 Zlolesina, uskolisna zlolesina ili srebrna vrba,  Elaeagnus angustifolia, biljna vrsta iz porodice Elaeagnaceae